Слёзкин — славянская фамилия:
 Слёзкин, Алексей Михайлович (1852—1919) — русский генерал.
 Слезкин, Иван Львович (1815—1882) — генерал-лейтенант, начальник Московского губернского жандармского управления.
 Слёзкин, Лев Юрьевич (1920—2012) — историк.
 Слёзкин, Николай Алексеевич (1905—1991) — учёный-механик
 Слёзкин, Пётр Родионович (1862—1927) — учёный, педагог, организатор сельскохозяйственного дела



Примечания